Карачоль — назва села Чорнопілля Білогірського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року
 Грецький культурно-етнографічний центр «Карачоль» — музей у селі Чорнопілля, відтворена грецька садиба середини XIX століття